Коранда () — чешская фамилия. Известные носители:

 Коранда, Вацлав (ум. 1453) — чешский священник, гуситский проповедник.
 Коранда, Мирослав (1934—2008) — чехословацкий гребной рулевой.